Примера B Насьональ 2016 — 31-й сезон Примеры B Насьональ, второго по значимости дивизиона чемпионата Аргентины. Он начался 29 января и закончился 19 июня 2016 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте soccerway.com

2016
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2016 году